Rolser ist der Familienname folgender Personen:

 Nadine Rolser (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Nicole Rolser (* 1992), deutsche Fußballspielerin

Rolser ist der Firmenname folgender Firmen:

 Rolser, spanischer Hersteller von Trolleys und Leitern